Сигуайе (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Сигуайе (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.